

Musica 
 Banana Republic – album di Francesco De Gregori e Lucio Dalla del 1979
 Viva l'Italia/Banana Republic – 45 giri di Francesco De Gregori del 1979
 Banana Republic – singolo dei The Boomtown Rats del 1980, dall'album Mondo Bongo
 Banana Republic – singolo degli Stadio del 2003
 Banana Republics – brano musicale di Steve Goodman

Altro 
 Banana Republic – azienda statunitense di distribuzione nel settore abbigliamento

Pagine correlate 
 Repubblica delle banane